Het Congres van de Verenigde Staten (Engels: United States Congress) is de wetgevende instantie van de federale overheid van de Verenigde Staten. De structuur en verantwoordelijkheden van het Congres zijn geregeld in het eerste artikel van de Amerikaanse Grondwet. Het Congres komt samen in het Capitool in Washington, de nationale hoofdstad.

Organisatie 
Het Amerikaans Congres is een bicameraal orgaan, bestaande uit een hogerhuis - de Senaat - en een lagerhuis - het Huis van Afgevaardigden. Zowel de senatoren als de afgevaardigden worden rechtstreeks verkozen. Elk van de 435 afgevaardigden in het Huis (van Afgevaardigden) vertegenwoordigt een congresdistrict en wordt voor een termijn van twee jaar verkozen. De districten en zetels zijn over de staten verdeeld op basis van het bevolkingsaantal dat is vastgesteld in de meest recente volkstelling. Verder heeft het Huis nog zes leden zonder stemrecht, vijf uit Amerikaanse overzeese gebieden en één uit het District of Columbia.  Het aantal Congresleden in de Senaat is vastgesteld op 100, twee voor elke staat, ongeacht het bevolkingsaantal. Iedere staat wordt dus vertegenwoordigd door twee senatoren. Zij worden verkozen voor een termijn van zes jaar. De verkiezing van senatoren is zo geregeld dat iedere twee jaar ongeveer een derde van de zetels wordt vernieuwd.

Huidige samenstelling 

In de huidige zitting van het Congres hebben de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Republikeinen in de Senaat. Na de beëdiging van Jon Ossoff en Raphael Warnock in januari 2021 komt de zetelverdeling in de Senaat uit op 50-50, wat met de doorslaggevende stem van de Democratische vicepresident neerkomt op een meerderheid voor de Democraten.

Senaat

Huis van Afgevaardigden

Zie ook 
 118e Amerikaans Congres, de huidige zitting
 Library of Congress